Тенантитлан има више значења:

 Тенантитлан (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тенантитлан (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тенантитлан (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенантитлан (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тенантитлан (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику